La sigla RFA (República Federal de Alemania) se ha usado para denominar de forma corta a Alemania en dos períodos:

Alemania Occidental o Alemania del Oeste (1949-1990),
Alemania, Alemania unificada (1990-).